Неви́нный — русская фамилия.

Известные носители:
 Невинный, Дмитрий Дмитриевич (1992) — российский самбист;

Фильмы 
 Невинный — фильм 1976 года режиссёра Лукино Висконти.
 Невинный — фильм 1993 года режиссёра Джона Шлезингера.